

Geografia
 Korsakov – città dell'Oblast' di Sachalin

Persone
 Aleksandr Michajlovič Rimskij-Korsakov  – generale russo
 Vladimir Nikolaevič Korsakov - medico russo
 Vlasij Korsakov - religioso russo
 Voin Andreevič Korsakov - esploratore e geografo russo
 Dmitrij Aleksandrovič Korsakov - storico russo
 Michail Semënovič Korsakov - politico russo
 Pëtr Aleksandrovič Korsakov - giornalista, scrittore, drammaturgo e traduttore russo
 Sergej Sergeevič Korsakov  – neurologo e psichiatra russo
 Sergej Nikolaevič Korsakov - omeopata russo
 Lidija Petrovna Korsakova - scrittrice russa

Pagine correlate
Rimskij-Korsakov